George Gershwin – compositore statunitense
 Ira Gershwin – suo fratello maggiore e paroliere
 8249 Gershwin – asteroide della fascia principale